Interkontinentala cupen 1964 var den femte upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher, samt en returmatch, mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll. Europa representerades av Internazionale från Milano, Italien som vann Europacupen 1963–64. Sydamerika representerades av Independiente från Avellaneda, Argentina som vann Copa Libertadores 1964.. Lagen möttes vid tre tillfällen och Internazionale vann cupen efter två vinster.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Returmatch

Se även
Copa Libertadores 1964
Europacupen i fotboll 1963/1964

Källor

Noter

1964
Fotbollsåret 1964
1964 i Argentina
1964 i Italien
CA Independiente
FC Internazionale Milano